Ге́рхард Ро́льфс () — немецкие имя и фамилия. Известные носители:* Рольфс, Герхард (1831—1896) — немецкий путешественник и исследователь Африки.
 Рольфс, Герхард (1892—1986) — немецкий филолог, специалист по итальянским диалектам.